Садда:

 Садда — село в Сузакском районе Джалал-Абадской области Киргизии.
 Садда — город в Пакистане